Ben Parker kan syfta på:

Ben Parker (fotbollsspelare) (1987–), en engelsk professionell fotbollsspelare
Ben Parker – en fiktiv figur i Marvel Comics